Пове́ткин — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии Известные носители:

 Поветкин, Александр Владимирович (род. 1979) — российский боксёр.
 
 Поветкин, Пётр Георгиевич (1906—1970) — Герой Советского Союза.
 Поветкин, Степан Иванович (1895—1965) — советский военный деятель, генерал-лейтенант (1943).

См. также 
 Поветкино

Примечания